El término otomí puede referirse, en esta enciclopedia:

 al pueblo otomí, un pueblo indígena que habita un territorio discontinuo en el centro de México;
 a la lengua otomí, una lengua indígena de México, hablada por los indígenas otomíes;
 al otomí mezquitalense, nombre dado a una variedad de la lengua otomí hablada por los indígenas otomíes del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo;
 al idioma protootomí, una protolengua o antecesor común a las diversas variantes de lengua otomí existentes en la actualidad;
 al Centro Ceremonial Otomí, un centro ceremonial del pueblo otomí, ubicado en el poblado de San Pedro Arriba, en el municipio de Temoaya, en el estado de México.